Roman Sanguszko (hetman litewski) (1537–1571) – m.in. dworzanin króla Zygmunta II Augusta
 Roman Damian Sanguszko (1832–1917) – kolekcjoner
 Roman Stanisław Sanguszko (1800–1881) – działacz społeczny
 Roman Władysław Sanguszko (1901–1984) – automobilista, hodowca koni